Topalow, Topalov, Topalowa (weiblich) ist der Familienname folgender Personen:

 Dessislawa Topalowa (* 1978), bulgarische Tennisspielerin
 Gergana Topalowa (* 2000), bulgarische Tennisspielerin
 Kiril Topalow (* 1943), bulgarischer Schriftsteller, Dozent und Diplomat
 Wesselin Topalow (* 1975), bulgarischer Großmeister im Schach